ВДИ — трёхбуквенная аббревиатура.

 Вестник древней истории — российский научный журнал;
 Всемирное движение интеллекта — серия турниров по ЧГК.